Верхнебузулукский — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области. Административный центр Верхнебузулукского сельсовета.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы совхоза «Бузулукский» переименован в Верхнебузулукский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тоцкого района